Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1982 zum 34. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in Luckenwalde und im Freistil in Halle (Saale) statt.

Mit Uwe Neupert kam nur ein Athlet in beiden Disziplinen zu Meisterehren.

Im Griechisch-römischen Stil gelang es Günter Reichelt und Uwe Neupert ihre Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Peter Thätner kam diesmal eine Gewichtsklasse tiefer zu Titelehren.

Im Freistil verteidigten Michael Kleinschmidt, Uwe Neupert und Roland Gehrke ihren Titel aus dem Vorjahr.

Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 6. – 7. Februar 1982

Teilnehmer: 107 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Freistil 
Datum: 12. – 13. Juni 1982

Teilnehmer: 105 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1982

Literatur

Weblinks 
 

1982
Sportveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Luckenwalde
Sportveranstaltung in Halle (Saale)